Pétau bzw. Petau ist der Familienname folgender Personen:
 Denis Pétau (1583–1652), französischer Jesuit, Chronologe und Historiker
 Karl Petau (1890–1974), deutscher Maler und Grafiker